

Toponymie 
 Étangs des Enfants Noyés
 Drève des Enfants Noyés